Vedea ist der Name

 mehrerer Orte in Rumänien:
 Vedea (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Vedea (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Vedea (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 eines Flusses in Rumänien:
 Vedea (Fluss), linker Nebenfluss der Donau